Пантелимон има више значења:

 Пантелимон, насеље у округу Илфов у Румунији
 Пантелимон (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Пантелимон (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Пантелимон (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији